A nemes és báró Pallossy család Veszprém vármegye egyik legrégebbi eredetű magyar nemesi családja.

A család első ismert tagjának, a szerviens rangban elő Pallossy Lászlónak, I. (Nagy) Lajos adományozott nemesi, majd később bárói címet, a nápolyi hadjáratban (1347-1348) való részvételéért 1348-ban. A család gazdagságát az ekkor kapott birtokok alapozták meg, amelyek magukba foglalták a bakonybeli Mencshely, Nagyvázsony és Monoszló falvakat. A Pallossyak sok XIV. századi dokumentumon szerepelnek, de utána nincs több ezt a nevet említő irat. 

Magyar történelmi családok